«Му-му» — художественный фильм режиссёра Юрия Грымова по рассказу «Муму» русского писателя И. С. Тургенева. Премьера на телевидении состоялась 6 февраля 1999 года на РТР.

Сюжет 

Скучающей барыне (Людмила Максакова) приглянулся немой дворник Герасим (Александр Балуев). От ревности барыня не дала благословение на женитьбу Герасима на своей дворовой девушке Татьяне, насильно выдала Татьяну замуж за пьяницу Капитона и сослала в дальнюю деревню. Спустя время Герасим завел собачку, к которой обращался: "Му-му". Узнав об этом, барыня потребовала избавиться от собаки. В итоге Герасим топит Муму в реке.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий: Юрий Грымов, Татьяна Егерева, Селена Андреева
 Режиссёр-постановщик: Юрий Грымов
 Оператор-постановщик: Юрий Клименко
 Художник-постановщик: Григорий Широков
 Композитор: Владимир Дашкевич
 Продюсер: Кирилл Легат
 Исполнительный продюсер: Сергей Гесслер
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Сергей Скрипка

 На роль Барыни были приглашены Людмила Максакова и Людмила Гурченко. Последняя ответила категорическим отказом.
 Съёмки проходили в Рузе, съёмочная группа жила в пансионате.

Призы 
 1998 — МКФ «Арсенал» в Риге. Первый приз — Юрий Грымов.
 1998 — ОРКФ в Сочи. Специальный диплом Президентского совета «За яркое визуальное воплощение классического сюжета» — Юрий Грымов.
 1998 — ОРКФ в Сочи. Приз им. Таривердиева за лучшую музыку к фильму — Владимир Дашкевич.
 1998 — Премия «Ника». За лучшую операторскую работу — Юрий Клименко.
 1998 — Приз «Золотые кисти кино, телевидения и театра» министерства культуры Франции. За лучший дебют — Юрий Грымов.
 1999 — МКФ славянских и православных народов «Золотой Витязь». Приз «Золотой Витязь» за лучший игровой фильм — Юрий Грымов.
 1999 — МКФ славянских и православных народов «Золотой Витязь». Приз за лучшую роль второго плана — Елена Корикова.
 1999 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине. Специальный приз жюри — Юрий Грымов.
 1999 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине. Большой приз жюри — Юрий Грымов.
 1999 — РКФ «Литература и кино» в Гатчине. Приз за лучшую женскую роль — Людмила Максакова.

Интересные факты 
 Изначально на роль Герасима Юрий Грымов хотел пригласить Микки Рурка.

Примечания 

Телефильмы России 1998 года
Фильмы ВГТРК
Фильмы-драмы России
Фильмы Юрия Грымова
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Ивана Тургенева